Johann Schupp ist der Name folgender Personen:
* Johann Schupp (Bildhauer) (1631–1713), deutscher Barockbildhauer 
 Johann Schupp (Geistlicher) (1891–1974), deutscher Geistlicher, Heimatkundler und Autor 
 Johann Balthasar Schupp (1610–1661), deutscher satirischer Schriftsteller und geistlicher Lyriker

Siehe auch:
 Hans Schupp
 Johannes Martin Schupp (1883–1947), deutscher Schriftsteller